kord – sztruks, rodzaj prążkowanej tkaniny na odzież roboczą;
 kord – włókno stosowane jako wewnętrzna warstwa wzmacniająca przy produkcji opon samochodowych, najczęściej z wiskozy lub poliamidu
 kord –  sieczna broń biała, używana przez uboższe warstwy społeczne w średniowieczu i nowożytności.
 kordzik – krótka broń paradna w formie sztyletu, noszona jako element munduru galowego.
 Kord – rosyjski wielkokalibrowy karabin maszynowy
 Kazimierz Kord – dyrygent polski